Восстание машин — один из футурологических сценариев развития технократического общества.


В культуре 
 Кинофильмы
 «Гибель сенсации» — советский кинофильм (1935 г.) по мотивам романа Владимира Владко «Железный бунт» («Роботарі ідуть») (1967)
 Бунт роботов — фильм (1984 г.)
 Восстание роботов (Duck Tales: Runaway Robots) — серия мультсериала Утиные истории (2000 г.)

 Восстание машин (Robotropolis) — фильм (2011 г.)
 Восстание машин — 30-я серия мультсериала Смешарики. Новые приключения (2012 г.)
 Фильмы, где сюжет также основан на этой теме
 Матрица — фильм (1999 г.)
 Терминатор 3: Восстание машин — фильм (2003 г.)
 Митчеллы против машин — мультфильм (2021 г.)

 Музеи
 Музей восстания машин — частный развлекательный комплекс-музей в Парголово (пригород Санкт-Петербурга)
Видеоигры
 «Detroit: Become Human» —  приключенческая компьютерная игра с элементами интерактивного кинематографа. (2017 г.)
 «Horizon» — серия компьютерных игр (2017 - наст. вр.)
 «Atomic Heart» —  компьютерная игра в жанрах шутера от первого лица и action/RPG, разработанная российской студией Mundfish.

См. также 
 Боевой робот
 Искусственный интеллект / Сверхинтеллект
 Проблема контроля искусственного интеллекта
 Этика искусственного интеллекта / Робоэтика
 Три закона роботехники
 Апокалиптика
 Компьютер «Зверь»

Ссылки 
 Кевин Келли: к 2050 году власть на земле перейдёт к роботам // vesty.co.il, авг 2017
 «Бунт машин» теоретически всё-таки возможен // НГ, 14.02.2018
 д/ф «Апокалипсис. Восстание машин» (240-я серия из цикла «Тайные знаки», ТВ3)

Примечания 

Робототехника
Гипотетические события